Volvo Museum är beläget i Arendal på Hisingen i Göteborg. Museet innehåller en samling bilar, lastbilar, bussar, traktorer, båtmotorer och flygmotorer av märket Volvo – från de tidigaste modellerna till dagens. Även prototyper till bilar som inte serietillverkats visas här.

Historia
Volvo Museum invigdes 1995 och drivs gemensamt av AB Volvo och Volvo Cars. Museet har byggts ut kontinuerligt och innefattar nu cirka 8 000 kvadratmeter. Ett hundratal fordon är utställda. 

Museet är uppbyggt i kronologisk ordning och börjar med en utställning om Volvos grundande på 1920-talet. Här visas Volvos första bilmodell; Volvo ÖV4 från 1927, en PV4 från 1929 samt en buss och en lastbil från 1928. I samma rum finns en utställning som visar Volvo idag. En rulltrappa leder upp till övervåningen där man från 1930-talet till 1990-talet följer företagets utveckling. På andra våningen finns även en stor yta för specialutställningar som baseras på olika teman.  

Sedan följer utställning av tävlingsbilar och prototyper. Bland prototyperna återfinns 1950-talets Volvo Philip med V8-motor och Volvo VCC. Bland bilarna finns här Gunnar Engellaus tjänstebil Volvo P1800. På bottenvåningen visas Volvo Pentas historia med såväl marin- som industri-motorer. På bottenvåningen följer Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar och Volvo Construction Equipment. Utställningen är dynamisk varför utställda föremål kan variera. 

Närmaste busshållplats heter Arendal Skans. Med bil åker man länsväg 155 mot Öckerö och följer sedan skyltar mot Arendal.

Galleri

Källor

Externa länkar 
Volvo Museums webbplats

Bilmuseer i Sverige
Museer i Göteborg
Volvo
Arendal